

Patronyme 

 Andrea Burk (1982-), joueuse canadienne de rugby à XV 
 Bryan Burk (1968-), producteur américain 
 Dean Burk (1904-1988), biochimiste américain 
 Harvey William Burk (1822-1907), homme politique canadien en Ontario

Toponyme 

 Burk, une ville de Bavière en Allemagne
Patronyme anglais